Наго́рский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Кировской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Нагорск.

География 
Район граничит на севере с Республикой Коми, на востоке — с Верхнекамским, на юге — с Белохолуницким и Слободским районами Кировской области.

Площадь территории — 7236 км² (2-е место среди районов). Основные реки — Вятка, Кобра, Фёдоровка.

История 
На основании постановления ВЦИК РСФСР от 10 июля 1929 года из Сочневской и части Редькинской волостей Слободского уезда Вятской губернии был образован Синегорский район в составе Вятского округа Нижегородского края.

С 1934 года район — в составе Кировского края. В 1935 году Синегорский район был разукрупнен в связи с созданием Поломского района, райцентр перенесен в посёлок Нагорск, а район переименован в Нагорский. С 1936 года Нагорский район — в составе Кировской области.

30 сентября 1955 года к Нагорскому району были присоединены части территорий упразднённых Поломского и Шестаковского районов.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО на территории района образованы 7 муниципальных образований: 1 городское и 6 сельских поселений.

Законом Кировской области от 30 апреля 2009 года № 369-ЗО Заевское и Чеглаковское сельские поселения объединены в Чеглаковское сельское поселение с административным центром в деревне Чеглаки.

Население

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления, в состав муниципального района входят 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 5 сельских поселений:
 Нагорское городское поселение,
 Кобринское сельское поселение,
 Метелевское сельское поселение,
 Мулинское сельское поселение,
 Синегорское сельское поселение,
 Чеглаковское сельское поселение.

Населенные пункты

Председатели райисполкома 
С 1929 по 1991 годы в райисполкоме председательствовали:

Экономика

Транспорт

Культура

Достопримечательности 
Одной из достопримечательностей Нагорского района является памятник погибшим воинам-нагорчанам, установленный в Нагорске. Строительство было начато в 1973 г. и завершилось к 30-летию Победы, в 1975 г. Его открытие состоялось 9 мая.

Памятник изготовлен из светло-серого камня, что подчеркивает мужество воина-освободителя.

Известные люди 

 Костров Ермил Иванович (1755—1796) — уроженец села Синегорье, русский переводчик и поэт, который первым в России перевёл «Илиаду» Гомера и «Золотого осла» Апулея.
 Самоделкин Виктор Михайлович (1921—1999) — уроженец деревни Труфакинцы, военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Нагорского района.
 Сведения на сайте областной администрации.
 Главы поселений Кировской области.
 Сайт посёлка Нагорск.
 Достопримечательности Нагорского района.